Бульдозер — многозначный термин, означающий:

 Бульдозер — самоходная землеройная машина.
 Бульдозер — пресс для холодной и горячей гибки деталей в штампах.
 Бульдозер-убийца — американский фантастический триллер 1974 года, экранизация рассказа Теодора Стерджона.